Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

193e régiment d'artillerie

 
 

Homonymie d'unités militaires